Фридрих Вильгельм фон Гессенштейн (; ; Стокгольм — ; Панкер, Шлезвиг-Гольштейн) — шведский государственный деятель, внебрачный сын короля Швеции Фредрика I.

Биография 
Фридрих Вильгельм — внебрачный сын Фредрика I и его любовницы Хедвиги Ульрики.

Отец отдал ему и его брату правление Гессенштейном. С 1769 года владел им один из-за смерти своего брата.

С 7 ноября 1772 года Фридрих стал принцем Гессенштейна.

В 1799 году от короля Швеции получил титул «Высочества».

С 1795 по 1800 гг. освобождал своих крестьян от рабства.

В 1773 году получил звание фельдмаршала.

В 1808 году умер, так и не женившись.

Семья 

По неподтвержденным данным, был внебрачным отцом Софии Альбертины.

Примечания 

Внебрачное потомство монархов Швеции
Государственные деятели Швеции
Фельдмаршалы (Швеция)